C7H8 – formula molecolare del cicloeptatriene
C7H8 – formula molecolare del norbornadiene
C7H8 – formula molecolare del quadriciclano
C7H8 – formula molecolare del toluene

Formule molecolari